Корель — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Корель — коммуна во Франции, департамент Марна
 Корель, Бергюзар (род. 1982) — турецкая киноактриса.